Задоров — фамилия; имеет женскую форму Задорова.
 Задоров, Георгий Евгеньевич (1906—1984) — председатель колхоза им. Фрунзе Родниковского района Ивановской области, Герой Социалистического Труда (1951).
 Задоров, Никита Сергеевич (род. 1995) — российский хоккеист, защитник.
 Задоров, Роман (род. 1978) — осуждённый за убийство Рады Таир, возможно, не совершавший этого убийства.

См. также 
 
 Задоровка (Гомельский район)